Опришешти има више значења:

 Опришешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Опришешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији